Tsum ou TSUM peut désigner: 
 La langue tsum, une langue tibétique du Népal 
 Le magasin russe TsUM

Voir également 

 Disney Tsum Tsum, une série de jouets 
 Tzum, un village des Pays-Bas